Pavao I., papa 

 Pavao I., kralj Grčke  
 Pavle, car Rusije 
 Pavao I., patrijarh Antiohije